Camden může být:

 Camden (londýnský obvod) – londýnský obvod
 Camden County – název čtyř okresů v USA
 Camden (Alabama)
 Camden (Arkansas)
 Camden (Fresno County, Kalifornie)
 Camden (Sacramento County, Kalifornie)
 Camden (Delaware)
 Camden (Illinois)
 Camden (Indiana)
 Camden (Maine)
 Camden (Michigan)
 Camden (Minneapolis)
 Camden (Missouri)
 Camden (New Jersey)
 Camden (New York)
 Camden (Severní Karolína)
 Camden (Ohio
 Camden (Jižní Karolína)
 Camden (Tennessee)
 Camden (Texas)